Bombay (ou Mumbai) : la plus grande ville de l’Inde
 Bombay : race de chat
 Bombay (ou hh) : groupe sanguin très rare (excepté en Inde où on le retrouve à une fréquence d'une personne sur 7600)
 Bombay : film indien réalisé par Mani Ratnam
 Bombay, une ville du Comté de Franklin dans l'état de New York.
 Bristol Bombay, un avion de transport de troupes britannique de la Seconde Guerre mondiale.